Název Lohmen má více sídel v Německu:
 Lohmen (Sasko) – obec v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory, spolková země Sasko
 Lohmen (Meklenbursko) – obec v zemském okrese Rostock, spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko